Parkhotel Stern war eine wöchentlich auf Sat.1 ausgestrahlte Serie.

Die Serie wurde in den Jahren 1997–2002 in 54 Folgen in zwei Staffeln ausgestrahlt. Oft pausierte die Serie. 2002 wurde die Serie aufgrund niedriger Zuschauerquoten eingestellt.

Handlung 
Im Mittelpunkt der Serie steht die Familie Stern, welche Inhaber des Parkhotels ist. Dort spielen sich auch alle Handlungsstränge ab.

Besetzung

Hauptdarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Episodendarsteller 
Sortiert nach der Reihenfolge des Einstiegs.

Episodenliste 

Fernsehserie (Sat.1)
Seifenoper
Fernsehserie der 1990er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre